Golina ist Name folgender polnischer Orte:
Golina, Stadt in der Woiwodschaft Großpolen
Golina-Kolonia, Ortsteil dieser
Golina Wielka (Lang Guhle), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Bojanowo
Golina (Jarocin) (Golina), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Jarocin
Golina (Wołów) (Heidersdorf), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Wołów
Golina (Drawsko Pomorskie), Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Drawsko Pomorskie
Golina (Stargard) (Gollin), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gmina Stargard